Marcel Granollers e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.

In finale Wesley Koolhof e Neal Skupski hanno sconfitto Juan Sebastián Cabal e Robert Farah con il punteggio di 6(4)-7, 6-4, [10-5].

Teste di serie 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (secondo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finale) 
  John Peers /  Filip Polášek (primo turno) 
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (Campioni) 
  Jamie Murray /  Michael Venus (semifinale)

Wildcard 

  Carlos Alcaraz /  Marc López (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta /  Pedro Martínez (secondo turno)

  Petros Tsitsipas /  Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Alternate 

  Nikoloz Basilašvili /  Aleksandr Bublik (primo turno)

  Federico Delbonis /  Andrés Molteni (primo turno)

Ranking protetto 

  Łukasz Kubot /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2022